Ряснянський Михайло Олексійович (1926—2003) — український живописець і графік; член Спілки художників України.
 Ряснянський Сергій Миколайович (1886—1976) — російський офіцер, полковник Генерального штабу, учасник Першої світової війни, соратник Корнілова, учасник Білого руху і один з організаторів Добровольчої армії на Півдні Росії.

 Ряснянський заказник в Сумській області.
 Ряснянський цвинтар Львова.